Национальная лига Мьянмы (Myanmar National League) — высший футбольный турнир Мьянмы. В нём участвуют 12 команд.

Чемпионы

Клубы сезона 2014

Примечания

Ссылки 
 Official website
 League at fifa.com 
 Soccer Myanmar Website
 RSSSF.com - Myanmar - List of Champions

Мьянма
Футбол в Мьянме